Aristide ist ein französischer und italienischer männlicher Vorname, abgeleitet von Aristides, der noch heute als portugiesischer Vorname auftritt.

Namensträger

Name Aristides 
 Aelius Aristides (117–~181), griechischer Rhetor und Schriftsteller

Vorname Aristide 

 Aristide Antonas (* 1963), griechischer Architekt, Philosoph und Autor
 Aristide Baragiola (1847–1928), italienischer Lehrer, Germanist, Romanist und Volkskundler
 Aristide Bancé (* 1984), ivorisch-burkinischer Fußballspieler
 Aristide Boucicaut (1810–1877), französischer Unternehmer
 Aristide Briand (1862–1932), französischer Politiker
 Aristide Bruant (1851–1925), französischer Kabarettsänger, Komödiant und Nachtklubbesitzer
 Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), französischer Orgelbauer, Akustiker, Wissenschaftler und Erfinder
 Aristide Compagnoni (1910–1995), italienischer Skilangläufer
 Aristide Gonsallo (* 1966), beninischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Aristide Gorelli (1915–2010), französischer Fußballspieler
 Aristide Gromer (1908–1966), französischer Schachspieler
 Aristide Guarneri (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Aristide Maillol (1861–1944), französischer Bildhauer, Maler und Grafiker
 Aristide Pirovano (1915–1997), Generalsuperior des Päpstlichen Instituts für die auswärtigen Missionen
 Aristide Pozzali (1931–1979), italienischer Boxer
 Aristide Théodoridès (1911–1994), belgischer Ägyptologe und Professor

Vorname Aristides 

 Aristides Brezina (1848–1909), österreichischer Mineraloge
 Aristides Dossios (1844–1881), griechischer Wirtschaftswissenschaftler
 Aristides Gomes (* 1954), Premierminister von Guinea-Bissau
 Aristides Oeconomo (1821–1887), österreichischer Porträtmaler
 Aristides Pereira (1923–2011), erster Präsident Kap Verdes (1975–1991)
 Aristides Phoutrides (1887–1923), griechischer Klassischer Philologe und Neogräzist
 Aristides Royo (* 1940), 36. Staatspräsident von Panama
 Aristides de Sousa Mendes (1885–1954), portugiesischer Generalkonsul und Gerechter unter den Völkern
 Aristides Strongylis (* 1974), griechischer Komponist

Familienname 
 Dady Aristide (* 1970), Fußballspieler von den Turks- und Caicosinseln
 Jean-Bertrand Aristide (* 1953), haitianischer Politiker und Staatspräsident

Siehe auch 
 (2319) Aristides
 Aristeides

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname